Der Deutsche Spielepreis, auch Deutscher Spiele Preis, ist ein Spielepreis für deutschsprachige Brett- und Kartenspiel-Neuheiten. Er wird für das beste Familien- und Erwachsenenspiel und als Deutscher Kinderspielepreis für das beste Kinderspiel des jeweils aktuellen Spielejahrgangs vergeben. Mit dem Wanderpreis Essener Feder wurde bis 2016 das Autorenspiel mit der vorbildlichsten Regel ausgezeichnet.

Im Gegensatz zum Kritikerpreis Spiel des Jahres ist der Deutsche Spiele Preis ein Fachpublikumspreis, bei dem interessierte Einzelspieler, Spielkreise, Händler und Journalisten zur Abstimmung aufgerufen werden. Er trat 1990 an die Stelle des von der Fachzeitschrift Die Pöppel-Revue verliehenen Goldenen Pöppels. Vergeben wird der Deutsche Spielepreis vom Bonner Friedhelm Merz Verlag. Seine Verleihung findet alljährlich am Vorabend der Internationalen Spieltage in Essen statt.

Wahlmodus 
Der Deutsche Spielepreis beruht auf einer breit angelegten Fachpublikums- und Experten-Umfrage. Bis zum Jahr 2000 ging das Ergebnis der Fachpublikums-Abstimmung unter den Lesern der Pöppel-Revue zu 40 Prozent in das Gesamtergebnis ein. Zu 60 Prozent gingen drei Umfragen unter Spielejournalisten, Spielekreisen sowie Händlern in das Resultat ein.

Im Jahr 2000 geriet der Deutsche Spielepreis in die Krise, nachdem aufgedeckt wurde, dass die Pöppel-Revue die Ergebnisse ihrer Leserumfrage mehrfach mit einem festen Faktor multipliziert und damit überhöhte Teilnehmerzahlen verkündet hat. Im Folgejahr stellte die Pöppel-Revue ihr Erscheinen ein.

Seit 2001 kann jeder Spieler über das Internet an der Abstimmung teilnehmen. Darüber hinaus werden Journalisten, Spielekreise, Händler sowie die Leser der Fachzeitschrift Fairplay, der Spielbox (bis 2019) und der Spielerei zur Teilnahme eingeladen. Somit stützt sich die Abstimmung auf zirka 2000 Teilnehmer. Jeder Teilnehmer darf für die aus seiner Sicht fünf besten Spiele des aktuellen Jahrgangs, der jeweils von Mitte des Vorjahres bis zur Mitte des aktuellen Jahres reicht, abstimmen. Dazu zählen alle Spiele, die auf den Essener Internationalen Spieltagen im Vorjahr oder auf der im gleichen Jahr veranstalteten Nürnberger Spielwarenmesse vorgestellt wurden. Darüber hinaus kann ein Kinderspiel gewählt werden.

2018 hat der Merz Verlag das Abstimmungsende rückwirkend um sieben Tage vorverlegt, nachdem ein YouTuber („Boardgamedigger“) versucht hatte, das Ergebnis durch das Versprechen eines Promotionartikels zugunsten des Spiels Klong! zu beeinflussen.

Essener Feder 
Der Preisträger der von der Stadt Essen von 1981 bis 2016 vergebenen Goldenen Feder für die beste Spielregel eines Jahres wurde von einer Expertenjury bestimmt und seit 1990 im Rahmen des Deutschen Spielepreises vergeben.

Preisträger

Preisträger Deutscher Spielepreis 


Preisträger Deutscher Kinderspielepreis 
Seit 1992 wird neben dem Deutschen Spiele Preis für Erwachsenen- und Familienspiele mit dem Deutschen Kinderspiele Preis auch ein Preis für das beste Kinderspiel des Jahres vergeben. Dieses steht dem Jurypreis Kinderspiel des Jahres des Spiel des Jahres e. V. als Publikumspreis gegenüber.

Sonderpreise 
Zwischen 1991 und 1998 wurde jedes Jahr ein Sonderpreis für Organisationen, Verlage, Personen oder besondere Spiele vergeben, danach nur noch unregelmäßig.

Sonderpreis zum Deutschen Spiele Preis
 1991: Nintendo für sein erstmals entwickeltes Mehrpersonen-Videospiel
 1992: Alex Randolph für sein Lebenswerk als Spieleautor
 1993: Klee Spiele für seine Klassiker Spiele Edition
 1994: Eugen Oker für die Begründung der deutschen Spielekritik in den 1960er Jahren durch seine Spielerezensionen in der Zeit
 1995: Magic: The Gathering (Richard Garfield, Wizards of the Coast) für ein neues Spielsystem
 1996: Friedhelm Merz in memoriam für hervorragende Leistungen im Spielebereich
 1997: Ravensburger für Think: Erweiterung des Angebots für anspruchsvolle Erwachsenenspiele; Eröffnung eines neuen Segments in der deutschen Spielelandschaft
 1998: WDR für großzügiges Sponsoring junger Autoren auch außerhalb der Spieleszene. Weitere Preise für die Nachwuchsautoren Lotte Schüler, Stefan Feld und Peter Schurzmann
 2001: Spiele-Autoren-Zunft e. V. (SAZ), die durch ihre Arbeit wesentlich dazu beigetragen hat, die Rechte und Belange der bis dahin weitgehend anonymen Spieleautoren zu vertreten
 2003: Ernst Pohle, Vorsitzender der Branchenvereinigung „Fachgruppe Spiel“
 2007: Stadt Essen und Messe Essen für die maßgebliche Unterstützung der Spiel, ganz besonders in den Anfangsjahren
 2010: Schülerinnen und Schüler der 2. und 3. Jahrgangsstufe der Grundschule Fünter Weg in Mülheim an der Ruhr für die Entwicklung des Spiels „Ruhrpott-Party“ im Rahmen des Wettbewerbs „Kinder erfinden Spiele“ anlässlich der RUHR.2010
 2012: Wolfgang Kramer für sein Lebenswerk
 2016: Knut-Michael Wolf für sein Lebenswerk

Sonderpreis Aktionsspiel
 1994: Looping Louie von Carol Wiseley (MB-Spiele)

Weblinks 
 Deutscher Spielepreis – Offizielle Internetseite

Einzelnachweise 

Erstverleihung 1990
 
 
Spielepreis